The Scarecrow:

 The Scarecrow — концептуальный альбом проекта Avantasia вокалиста группы Edguy Тобиаса Саммета.
 The Scarecrow — композиция британской группы Pink Floyd.

См. также 
 Scarecrow
 Пугало (значения)